Томаш Носек (; , Пардубице, Чехия) — чешский хоккеист, нападающий. Чемпион Чехии 2012 года, финалист Кубка Стэнли 2018 года. Сейчас играет за клуб НХЛ «Бостон Брюинз».

Карьера 
Томаш Носек дебютировал в чешской Экстралиге за родной клуб «Пардубице» в сезоне 2011/12. В первом же сезоне он завоевал золотую медаль чемпионата Чехии. Благодаря удачной игре за «Пардубице», в 2013 году Носек был впервые приглашён в сборную Чехии, за которую провёл 11 матчей и забил 3 шайбы.

Летом 2014 года он решил перебраться за океан, подписав контракт с клубом НХЛ «Детройт Ред Уингз». За три сезона в «Детройте» он провёл в основной команде только 17 игр, в которых забил всего одну шайбу. В основном Носек играл в АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс», в котором стал обладателем Кубка Колдера 2017 года. После победы в кубке Колдера на драфте расширения НХЛ его выбрал новый клуб «Вегас Голден Найтс».

В первом же сезоне в составе «золотых рыцарей» Носек пробился в финал Кубка Стэнли. В первой игре финальной серии он был признан лучшим игроком, забросил при счёте 4:4 две шайбы, установив итоговый результат 6:4 в пользу «Вегаса». Но в итоге эта победа оказалось единственной для «Вегаса», они уступили «Вашингтону» со счётом 1:4 в серии.

Летом 2018 года он подписал новый контракт с «Вегасом» сроком на один сезон на сумму $ 962 500.

Достижения 

 Чемпион Экстралиги 2012

 Обладатель Кубка Колдера 2017

 Финалист Кубка Стэнли 2018

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Чехии
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Вегас Голден Найтс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой